Gisslan kan syfta på:

Gisslan – personer som hålls fångna, ofta i utpressningssyfte

Kultur
Gisslan (film, 1955) – en amerikansk film från 1955, originaltitel A Man Alone
Gisslan (film, 1972) – en film från 1972, originaltitel État de siège
Gisslan (film, 1984) – en amerikansk film från 1984, originaltitel Rearview Mirror
Gisslan (film, 1988) – en amerikansk TV-film från 1988, originaltitel Hostage
Gisslan (film, 1991) – en fransk film från 1991, originaltitel Hors la vie
Gisslan (1996) – en svensk TV-film från 1996
Gisslan (film, 1998) – en amerikansk film från 1998, originaltitel Home Invasion
Gisslan (2005) – en amerikansk film från 2005, originaltitel Hostage
Gisslan (roman) – en roman av Lee Child, originaltitel Die Trying
Gisslan (pjäs) – en pjäs av Brendan Behan

Geografi
Gisslan, Vänern – en ö i Djurö skärgård, Västergötland
Gisslan (Hammarland, Åland) – ett skär i Hammarlands kommun, Åland